In 1999 werd de eerste editie van de Copa Estado de São Paulo, tegenwoordig bekend als Copa Paulista de Futebol, gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat São Paulo, die niet aantraden in de nationale competities. De competitie werd georganiseerd door de FPF en werd gespeeld van 26 september tot 5 december. Etti Jundiaí werd kampioen.

Eerste fase

Groep 1

Groep 2

Groep 3

Groep 4

Groep 5

Groep 6

Groep 7

Tweede fase

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Copa Paulista de Futebol
Paulista Copa